Straton II. ist der Name folgender Personen:

* Straton II. (Sidon) († nach 332 v. Chr.), König von Sidon
 Straton II. (Punjab), indo-griechischer König